Attridge ist der Familienname folgender Personen:

 Florence Attridge (1901–1975), britische Leiterin eines Frauenteams in der Marconi-Funkfabrik 
 Harold William Attridge (* 1946), US-amerikanischer Neutestamentler